Ю́рий Леони́дович Погребно́й (род. 7 августа 1978, Северодвинск, Архангельская область, СССР) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник, заслуженный мастер спорта России (1999).

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1986 году в школе северодвинского «Севера», за который выступал его отец Л. В. Погребной, в дальнейшем работая тренером в школе клуба и принимая участие в подготовке сына. В дальнейшем подготовкой спортсмена занимался С. П. Драчёв. В 1989 году побеждает в турнире «Плетёный мяч», в 1994 году становится бронзовым призёром чемпионата мира среди младших юношей, в 1995 году — бронзовым призёром чемпионата мира среди старших юношей.

В 1994 году был приглашён в архангельский «Водник». Дебютировал за команду 14 октября 1994 года в матче Кубка России против клуба «Агрохим» (Березники), отметившись забитым мячом.

В первый сезон выступлений за «Водник» действовал на позиции левого крайнего нападающего, но с приходом в команду на должность главного тренера Владимира Янко стал играть на позиции правого бортового полузащитника, что позволило в семнадцатилетнем возрасте закрепиться в основном составе команды мастеров.

Выступая за команду 11 сезонов игровой карьеры, побеждает в девяти чемпионатах России, четырежды — в Кубке России, трижды — в Кубке европейских чемпионов, дважды — в Кубке мира, в сезоне 2004/05 — во всех клубных турнирах сезона. В 1997 году был впервые включён в число 22-х лучших игроков сезона.

В 2005 году вместе с ещё рядом ведущих игроков «Водника» и сборной России переходит в московское «Динамо», по итогам сезона 2004/05, завоевавшее место в высшем дивизионе чемпионата России. Выступая за «Динамо» пять сезонов ещё пять раз побеждает в чемпионате России, трижды — в Кубке России и Кубке европейских чемпионов, дважды — в Кубке мира и Кубке чемпионов Эдсбюна, в сезоне 2006/07 — вновь во всех клубных турнирах сезона, а также в составе сборной России на чемпионате мира 2007 года.

С 2010 по 2012 год был игроком команды «Динамо-Казань», побеждая в сезоне 2010/11 в чемпионате России и Кубке мира.

С 2012 по 2018 год вновь в составе «Водника», в котором завершил игровую карьеру, перейдя к тренерской деятельности в должности старшего тренера команды.

В чемпионатах России — 635 матчей, 121 мяч («Водник» — 433, 84; «Динамо-Москва» — 141, 24; «Динамо-Казань» — 61, 13). В Кубке России — 199 матчей, 50 мячей («Водник» — 131, 34; «Динамо-Москва» — 51, 16; «Динамо-Казань» — 17, 0).

В сборной России 
В 1996 году был приглашён во вторую сборную России.

В составе сборной России с 1999 по 2012 год, шестикратный чемпион мира, пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира. На чемпионатах мира провел 72 матча, забил 18 мячей. Включён в символическую сборную чемпионата мира 2003 года.

Отзывы и критика 

«Юра Погребной и Дима Савельев — это были два суперсовременных крайних полузащитника. Поэтому столько лет они играли в сборной, и равных им даже близко никого нет. Поэтому они входят в когорту лучших бортовых полузащитников за всю историю хоккея с мячом. Из моего поколения таковым был только Леонид Лобачёв».

«Когда я пришел в «Водник», Юра играл левого крайнего нападающего. Ему тогда было 16, и, естественно, он был одним из самых талантливых ребят. Но я увидел в Погребном бортового полузащитника. Во-первых, в нём было просто огромное желание борьбы, а для форварда это большая редкость. Во-вторых, Юрка очень здорово отрабатывал в обороне и имел поставленный удар как с правой, так и с левой руки. Так я поставил его на правый край, и у него на удивление сразу начало получаться!».

Достижения

Командные 

 «Водник»
 Чемпион России (9): 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2000/01 
 Обладатель Кубка России (4): 1995, 1996, 2000, 2005 (весна) 
 Финалист Кубка России (3): 1997, 1999, 2001  
 Бронзовый призёр Кубка России (1): 2002 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 2002, 2003, 2004 
 Финалист Кубка европейских чемпионов (4): 1996, 1997, 1998, 2000 
 Обладатель Кубка мира (2): 2003, 2004 
 Финалист Кубка мира (1): 2002 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна (1): 2004 

«Динамо» (Москва)
 Чемпион России (5): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 
 Обладатель Кубка России (3): 2005 (осень), 2006, 2008 
 Бронзовый призёр Кубка России (1): 2009 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 2006, 2008, 2009 
 Финалист Кубка европейских чемпионов (1): 2007 
 Обладатель Кубка мира (2): 2006, 2007 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна (2): 2006, 2008 

«Динамо-Казань»
 Чемпион России (1): 2010/11 
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2011/12 
 Финалист Кубка России (1): 2011 
 Обладатель Кубка мира (1): 2010 

Сборная России
 Чемпион мира (6): 1999, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011 
 Серебряный призёр чемпионата мира (5): 2003, 2005, 2009, 2010, 2012 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (3): 2002, 2008, 2010 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России (1): 1996 (в составе второй сборной России) 
 Бронзовый призёр Кубка губернатора Московской области (1): 2003 
 Обладатель Суперкубка Европы (1): 2005 (осень) 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди старших юношей: 1995 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1994

Личные 
 В списке 22-х лучших игроков сезона (14 раз): 1997, 1999—2011
 Символическая сборная чемпионата мира: 2003

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 1999 года) — За успешную подготовку и активное участие в ХХI чемпионате мира по хоккею с мячом в городе Архангельске
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (26 апреля 2007 года) — За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 27 команд

  1.Зоркий              = 15 мячей 15-16.Агрохим        =  3
  2.Сибсельмаш          = 11       15-16.Мурман         =  3  
  3.Север               =  9       17-20.Североникель   =  2
  4-5.Уральский трубник =  8       17-20.СКА-Нефтяник   =  2
  4-5.Кузбасс           =  8       17-20.БСК            =  2
  6-7.Байкал-Энергия    =  7       17-20.Водник         =  2
  6-7.Старт             =  7       21-27.Черемшан       =  1
  8-9.Динамо М          =  6       21-27.СКА-Свердловск =  1
  8-9.Динамо-Казань     =  6       21-27.Металлург Бр   =  1
 10-12.Строитель С      =  5       21-27.СКА-Забайкалец =  1
 10-12.Локомотив Ор     =  5       21-27.Лесохимик      =  1
 10-12.Родина           =  5       21-27.Саяны          =  1
 13-14.Волга            =  4       21-27.Енисей         =  1
 13-14.Маяк             =  4

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 97 играх   
по 2 мяча забивал в 9 играх   
по 3 мяча забивал в 2 играх  
Свой 121 мяч забросил в 108 играх, в 527 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 100 матчей / 22 мяча;  побед,  ничьих,  поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Золотые команды Юрия Погребного / Sports.ru / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Профиль на сайте hsmdynamo.com / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Тренеры по хоккею с мячом России